Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1966 — 34-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стало минское «Торпедо».

Первая группа 

 Новополоцкий «Нефтяник» снялся с чемпионата после 7 туров. В двух оставшихся матчах первого круга команде засчитаны технические поражения.

Вторая группа

Ссылки 
 RSSSF
 Первая группа на kick-off.by
 Вторая группа на kick-off.by
 regional-football.ru
 footbook.ru

Футбол в СССР в 1966 году
1966 год в Белоруссии
Чемпионат Белорусской ССР по футболу